Astara peut faire référence à deux villes situées de part et d'autre de la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan :
 Astara en Azerbaïdjan ;
 Astara en Iran.

Voir aussi 
 Astara (raion), subdivision de l'Azerbaïdjan.